Personen
 Thomas Jackson, alias Stonewall Jackson (1824-1863), generaal in het confederatieleger 
 Stonewall Jackson (countryzanger) (1932-2021), Amerikaans countryzanger
 John Jackson (voetballer, 1942), bijnaam ''Stonewall, Engels voetballer

Locaties
 Stonewall Jackson's Headquarters Museum
 Stonewall Jackson Lake
 Stonewall Jackson Lake State Park